DY steht für:

 Air Djibouti (1997), ehemalige Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Norwegian Air Shuttle, norwegische Billigfluggesellschaft nach dem IATA-Code
 die postcode area Dudley (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

DY als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Shrewsbury
 Norwegen: Oslo
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Namibia

Dy steht für:

 Dy (Bodentyp), Braunschlammboden aus pflanzlichem Detritus mit Algenresten 
 Dysprosium, chemisches Element, zählt zu den Metallen der seltenen Erden

DY